Amaranthus strictus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus strictus descrita por Tenore es el Amaranthus retroflexus subsp. retroflexus
Amaranthus strictus descrita por Willd. es el Amaranthus cruentus de L.

Referencias